Берёзка, Бере́зка:

 «Берёзка» — русская народная песня.
 «Берёзка» — танец-хоровод.
 «Берёзка» — государственный академический хореографический ансамбль им. Н. С. Надеждиной.
 «Берёзка» — телесериал об ансамбле им. Н. С. Надеждиной.
 «Берёзка» — название расцветки камуфлированного костюма в Пограничных войсках КГБ СССР в 1980-е годы.
 «Берёзка» — сеть магазинов в Советском Союзе.
 «Берёзка» — злостный сорняк посевов.
 Берёзка — система торговли в бридже, русская редакция распространённой в Польше системы «Общий язык».
 Советский производитель телевизоров.

Топоним

Реки 
 Берёзка — приток Веронды в Новгородской области.
 Берёзка — приток Клязьмы.
 Берёзка — приток Кривинки в Белоруссии.
 Берёзка — приток Пахорки в Наро-Фоминском районе Московской области.
 Берёзка — приток Подыксы в Суздальском районе Владимирской области.
 Берёзка — река в Новгородском районе Новгородской области.
 Берёзка — приток Берёзы.

Населённые пункты

Белоруссия 
 Берёзка — деревня в Крупском районе Минской области.
 Берёзка — деревня в Круглянском районе Могилёвской области.

Казахстан 
 Берёзка — село в Талгарском районе Алматинской области, упразднено в 1990-е г.

Россия 
 Берёзка — деревня в Клетнянском районе Брянской области, упразднена в 2002 г.
 Берёзка — посёлок в Петушинском районе Владимирской области.
 Берёзка — посёлок в Иркутском районе Иркутской области.
 Берёзка — деревня в Курском районе Курской области.
 Берёзка — деревня в Крестецком районе Новгородской области.
 Берёзка — деревня в Окуловском районе Новгородской области.
 Берёзка — деревня в Парфинском районе Новгородской области.
 Берёзка — деревня в Поддорском районе Новгородской области.
 Берёзка — деревня в Старорусском районе Новгородской области.
 Берёзка — деревня в Великолукском районе Псковской области.
 Берёзка — деревня в Островском районе Псковской области.
 Берёзка — деревня в Порховском районе Псковской области.
 Берёзка — деревня в Псковском районе Псковской области.
 Берёзка — деревня в Себежском районе Псковской области.
 Берёзка — хутор в Каменском районе Ростовской области.
 Берёзка — посёлок в Тамбовском районе Тамбовской области.
 Берёзка — село в Высокогорском районе Татарстана.
 Берёзка — деревня в Вышневолоцком районе Тверской области.
 Берёзка — деревня в Оленинском районе Тверской области.
 Берёзка — деревня в Завьяловском районе Удмуртии.

Украина 
 Березка — село в Варвинском районе Черниговской области.

См. также 
 Белая Берёзка
 Берёза
 Берёзки
 Березкино
 Берёзкино
 Берёзов
 Березовка
 Березово
 Берёзовое
 Березовская
 Березовский
 Берёзовский
 Березовское
 Берёзовый
 Берёзы
 Посёлок дома отдыха МПС «Берёзка»